Гинек Зогорна (; 1 августа 1990, Гавличкув-Брод, Чехословакия) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий шведского клуба «Оскарсхамн». Игрок сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Карьера 
В юниорских чешских лигах Гинек Зогорна играл за «Градец-Кралове» и «Славию». Во взрослом хоккее дебютировал в сезоне 2008/09 в составе «Гавличкув-Брода». В 2011 году попал в Экстралигу, подписав контракт с «Кометой». За клуб из Брно Зогорна выступал на протяжении 7 лет. За это время он дважды становился чемпионом Чехии, также завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали. После самого успешного сезона в карьере, когда Зогорна стал лучшим снайпером плей-офф Экстралиги 2018, он перебрался за границу, в финский «Пеликанс». В Финляндии он также показывал результативную игру, благодаря чему вошёл в состав сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею 2019 года. На этом чемпионате чешская сборная остановилась в шаге от медалей, заняв 4 место.

После чемпионата мира Зогорна перешёл в клуб КХЛ «Амур» из Хабаровска, за который с 2015 года играет его старший брат Томаш. В конце декабря 2019 года Гинек Зогорна был включен в список участников Матча всех звёзд КХЛ. Летом 2021 года перешёл в шведский клуб «Оскарсхамн».

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехии 2017 и 2018

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2012 и 2014

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2015

Личные 

 Лучший снайпер плей-офф Экстралиги 2018 (8 шайб)
 Участник матча звёзд КХЛ: 2020.

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Чешская экстралига — 401 игра, 161 очко (70+91)
 КХЛ — 109 игр, 59 очков (22+37)
 Чешская первая лига — 92 игры, 41 очко (22+19)
 Чемпионат Финляндии — 54 игры, 41 очко (16+25)
 Сборная Чехии — 44 игры, 13 очков (6+7)
 Европейский трофей — 23 игры, 10 очков (4+6)
 Лига чемпионов — 10 игр, 6 очков (1+5)
 Всего за карьеру — 733 игры, 331 очко (141 шайба + 190 передач)

Примечания 
Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Амур»
Родившиеся в Гавличкув-Броде

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Гинек Зогорна на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной федерации

Игроки ХК «Оскарсхамн»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года